Bräunling steht für:

 Bräunling, Singvogel
 Bräunling, andere Bezeichnung der Schopfigen Traubenhyazinthe

Namensträger
 Gottfried Bräunling (* 1947), deutscher Bildhauer und Maler
 Willy Bräunling (* 1948), deutscher Physiker, Autor und Hochschullehrer